Yordanos Abay (Etiópia, 28 de Março de 1984) é um futebolista etíope.

Futebolistas da Etiópia
Nascidos em 1984